AOV steht für:
 Akademische Orchestervereinigung Göttingen, 1906 gegründetes symphonisches Orchester
 Ava Bill Martin Memorial Airport (FAA-Code), Flughafen von Ava (Missouri), Douglas County (Missouri), Missouri

AoV steht für:
 Analysis of Variance (auch ANOVA), deutsch Varianzanalyse

Abkürzung